Trébol rojo puede referirse a:

 El nombre común de la planta Trifolium incarnatum.
 El nombre común de la planta Trifolium pratense.